Nicola Ciccolo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Ciccolo Rinaldi – vescovo cattolico italiano